Салађени има више значења:

 Салађени (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Салађени (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији